het suffix '.so' bij bestandsnamen op een Linuxsysteem die wijzen op een shared library (dynamische bestandsbibliotheek) of een dynamically loadable object
Speciaal onderwijs
Secundair onderwijs
So (fluit), een Koreaanse bamboefluit
de 5e toon so in het relatieve toonladdersysteem (do re mi fa so la si do)
So (Peter Gabriel), het vijfde studioalbum van Peter Gabriel
Wesley So, een Amerikaans schaakgrootmeester

Schoolonderzoek, toets in het middelbaar onderwijs (Nederland)
Schriftelijke overhoring, een kleine versie van een proefwerk
Zwaveloxiden